, né le  à Tomakomai, Hokkaidō au Japon, est un joueur professionnel japonais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il joua quelques saisons au Japon avec de rejoindre les rangs des Checkers de Charlotte de l'East Coast Hockey League pour une saison. Il retourna ensuite en Asie pour y poursuivre sa carrière professionnelle.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999 || Kokudo Bunnies || JIHL || 38 || 21 || 26 || 47 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Kokudo Bunnies || JIHL || 29 || 10 || 23 || 33 || || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Kokudo Bunnies || JIHL || 31 || 14 || 20 || 34 || || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || Kokudo Bunnies ||JIHL ||39 || 11 || 26 || 37 || || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||72 ||24 ||25 ||49 ||44 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 ||Kokudo Bunnies ||JIHL || 23 || 10 || 11 || 21 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Kokudo Bunnies || Asia League || 15 || 7 || 9 || 16 || 22 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 ||Kokudo Bunnies ||Asia League||39 ||16 ||26 ||42 ||52 ||7 ||3 ||0 ||3 ||10
|-
|2005-2006 ||Kokudo Bunnies ||Asia League ||36 ||23 ||23 ||46 ||46 ||12 ||7 ||11 ||18 ||28
|-
|2006-2007 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||34 ||17 ||44 ||61 ||42 ||7 ||3 ||4 ||7 ||18 
|-
|2007-2008 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||30 ||13 ||22 ||35 ||64 ||4 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2008-2009 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||36 ||16 ||29 ||45 ||48 ||11 ||7 ||9 ||16 ||18
|-
|2009-2010 ||Nikko Kobe IceBucks ||Asia League ||35 ||6 ||32 ||38 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Nikko Kobe IceBucks ||Asia League ||36 ||13 ||22 ||35 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Nikko Kobe IceBucks ||Asia League || 34 || 15 || 37 || 52 || 44 || 9 || 3 || 7 || 10 || 14
|-
| 2012-2013 || Nikko Kobe IceBucks ||Asia League || 36 || 7 || 27 || 34 || 50||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|1997 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde C || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|
|-
|1999 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde qualification || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 ||align="left"|
|-
|1999 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde || 3 || 2 || 0 || 2 || 0 ||align="left"|
|-
|2000 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|
|-
|2001 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 1 || 2 || 2 ||align="left"|
|-
|2002 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 2 || 1 || 3 || 10 ||align="left"|
|-
|2003 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 0 ||align="left"|
|-
|2004 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 0 || 1 || 4 ||align="left"|
|-
| 2005 ||align="left"| Japon ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 1 || 1 || 2 || 4 ||align="left"|Non qualifié
|-
|2005 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde Div. 1, Gr. A || 5 || 1 || 5 || 6 || 6 ||align="left"|
|-
|2006 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde Div. 1, Gr. A || 5 || 2 || 5 || 7 || 6 ||align="left"|
|-
|2007 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde Div. 1, Gr. B || 5 || 3 || 0 || 3 || 20 ||align="left"|
|-
|2008 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde Div. 1, Gr. B || 5 || 2 || 3 || 5 || 24 ||align="left"|
|-
| 2008-2009 ||align="left"| Japon ||align="left"| Qualifications olympiques || 6 || 0 || 3 || 3 || 6 ||align="left"|Non qualifié
|-
|2009 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde Div. 1, Gr. A || 5 || 1 || 1 || 2 || 8 ||align="left"|
|-
|2010 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde Div. 1, Gr. A || 5 || 3 || 5 || 8 || 4 ||align="left"|
|-
|2013 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde Div. 1A || 5 || 1 || 1 || 2 || 6 ||align="left"|

Équipes d'étoiles et Trophées 

 1999 : remporte la médaille d'or au Qualification du Championnat du monde de hockey sur glace avec l'Équipe du Japon de hockey sur glace.
 2007 : remporte la médaille de bronze au Championnat du monde de hockey sur glace, Division 1 (Groupe B) avec l'Équipe du Japon de hockey.

Notes et références 

Naissance en août 1975
Naissance à Tomakomai
Joueur international japonais de hockey sur glace
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Seibu Prince Rabbits
Joueur des Nikko Kobe IceBucks
Attaquant de hockey sur glace